Aximopsis är ett släkte av steklar som beskrevs av William Harris Ashmead 1904. Aximopsis ingår i familjen kragglanssteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Kragglanssteklar
Aximopsis